Седемклонният меч  (;Хепбърн: Shichishitō?) е меч от континентално производство, за който се счита, че е идентичен с този, даден като дар от царя на Пекче на владетеля на народа Ва и японското княжество Ямато.

Нихоншоки отбелязва и споменава този акт през 52-рата година от царуването на полулегендарната императрица Джингу. Това е 74.9 см дълъг железен меч с шест клона, изхождащи от основното острие. Мечът е съхраняван от древни времена в храма Исоноками в Нара, Япония и не излаган на обществен показ. Надписът върху страничната част на острието е важен източник за разбиране на връзката между Корейския полуостров и Япония през този период.

Външен вид 
Острието на меча е с дължина 65.5 cm, а тангът му е дълъг 9,4 см. Липсват отверстия за занитване на танга към дръжката, като той е счупен в края си. Анализът на счупените повърхност показва, че материалът на оръжието е кована мека стомана. Тъй като „клоните“ изглеждат доста тънки и тяхната функционалност в битка е съмнителна, е малко вероятно седемклонния меч да е бил използван като военно оръжие. Вместо това, той вероятно е имал церемониални функции.

Надписът на острието е скрит от ръжда и е преоткрит през 1870 г. от Масатомо Кан, шинтоистки свещеник в храма Исоноками. Днес вече има двустранен надпис, инкрустиран със злато, като много учени тълкуват неясните букви. Рентгенова снимка на меча е публикувана през 1996 година.

Произход 
Археологическият анализ показва, че корените на церемониалния меч са в династията Чин в Китай от 369 г. Уникалният му дизайн обаче е показателен за корейски дървесни мотиви от същия период. Други примери на този мотив включват короната на Пекче и короната на Сила. Ако оръжието наистина е било произведено в Корея, то представлява едно от най-големите художествени постижения на периода Пекче.

Описание в Нихоншоки 
Меч се споменава в биографията легендарната японската императрица от древността:

Надпис на меча 

Символите в скоби са двусмислени, а представените като черни блокове са напълно нечетими. Надписът на меч е в спорен превод и се използва от много националисти, за да подкрепят собствените си интереси. Мечът е свидетелство за много тясна връзка между Пекче и народа Ва, а установяването на приятелски отношения между двете страни вероятно датира от 372 година.

Във връзка с датата на производство, Хонг-Сун-Хуа, учен от корейски университет, заявява, че през 396 – 409 Пекче е нападната на Когурьо и трябва да се сключи съюз с Ва, при което цар Юнг-джи от Пекче е дал на княза на Ва този меч.

В популярната култура 
 Седмоклоният меч се появява в сцени от Аниме и Манга като Блич, Драконова топка, а също така и във видеоигри за PlayStation 2 и други платформи, като Eternal Sonata, Final Fantasy XI, Ōkami, Castlevania: Curse of Darkness, Demon Sword, Phoenix Wright: Ace Attorney: Trials and Tribulations, Final Fantasy Legend II, а за 3DS – във Fire Emblem: Awakening, Kirby, Shin Megami Tensei, Daibanchou: Big Bang Age и други.

 В Южна Корея, този меч често се появява като реплика и е известен като Chiljido. В игрите от поредицата Pokemon Мега Рикуейза има декорации на окото във формата на седморазклонен меч.

Вижте също 
 История на Япония

Източници 

Военна техника на Япония
Култура на Япония
Древни оръжия
Мечове